Роберт Уллаторн (; 11 октября 1971, Уокфилд) — английский футболист, защитник. Выступал за различные английские футбольные клубы, а также за испанский клуб «Осасуна».

Карьера 
Уллаторн — игрок футбольной академии клуба «Норвич Сити». После попадания в основную команду «Норвича», Уллаторн играл там 6 лет. За «Норвич» Уллаторн провёл 115 матчей и забил 8 мячей. В 1996 к Уллаторну проявлял интерес «Кристал Пэлас», но футболист перешёл в «Осасуну». Не удержавшись в основе клуба, Уллаторн перешёл в «Лестер Сити». В 1999 году вместе с «Лестером» Уллаторн играл в финале Кубка Футбольной лиги против «Тоттенхэма». Тот матч «Лестер» проиграл 0:1. Затем Уллаторн играл в «Шеффилд Юнайтед», «Нортгемптон Таун», «Ноттс Каунти», но не набрал былой формы. Последние годы своей карьеры Уллаторн играл в клубе Первого дивизиона Северной Премьер-лиги «Гул Таун» и клубе Северной Конференции «Тамуорт».

Ссылки 
 
 Информация об Уллаторне на ex-canaries.co.uk

Футболисты Англии
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Тамуорт»
Игроки ФК «Норвич Сити»